Gustav Barthel ist der Name folgender Personen:

* Gustav Barthel (Kunsthistoriker) (1903–1973), deutscher Kunsthistoriker
 Gustav Adolf Barthel (1819–1898), deutscher Maler